Синя́к () — род растений семейства .

Название 
Название произошло от греческого слова echis — змея; название у древних авторов многих бурачниковых по форме соцветий.

Другие народные названия: синец, колючки, марковей, шари́ло.

Ботаническое описание 
Одно-, дву- или многолетние жёстковолосистые травы, редко кустарники.

Листья очерёдные, цельные, узкие, линейные или ланцетные.

Цветки 

Цветки слегка неправильные, в завитках, образующих сложное метельчатое соцветие. Чашечка пятираздельная, рассечена почти до основания, с линейными или ланцетными щетинистоопушёнными долями, при плодах неизменяющаяся; венчик может быть зигоморфным с косым срезом и пятью несколько неравными короткими, задними (верхними) более длинными лопастями, воронковидно-колокольчатый или колокольчатый, без ясного разделения на трубку и отгиб, с голым зевом (без чешуек), синий, фиолетовый или пурпурный, реже белый или бело-розовый, снаружи опушённый. Тычинки прикреплены к середине трубки венчика или несколько ниже её середины на разной высоте как бы спирально, неравной длины и выдаются из венчика, с тонкими нитями и маленькими короткими пыльниками, овальными или округло овальными. Завязь четырёхлопастная. Столбик нитевидный, длиннее трубки венчика, покрытый, по крайней мере в нижней части волосками, на верхушке коротко раздельный, с маленьким рыльцем. Реже столбик цельный, с одним рыльцем. Имеется защитное кольцо (внутри основания венчика) из отдельных или слитых волосистых или голых чешуек.

Плоды 
Плод из четырёх орешковидных долей, заострённых, прямостоячих, трёгранно-яйцевидных, 2—3 мм длиной, бугорчатых, острых, прикреплённых плоским треугольным основанием к плоскому цветоложу.

Распространение 
Свыше 40, по другим данным 67 видов в Европе, Западной Азии, Северной и Южной Африке, на острове Мадейра и на Канарских островах, а также в части Восточной Азии. Один из видов, Синяк подорожниковый (Echium plantagineum), является заносным видом и одним из самых злостных сорняков Австралии. Растения рода синяк больше свойственны области Древнего Средиземноморья. Если не считать заносных видов, восточная граница распространения рода проходит на Кавказе, у Каспийского моря.

На территории России и сопредельных стран представлен 5 видами. В Западной Сибири и на Алтае произрастает единственный вид Синяк обыкновенный (Echium vulgare).
Встречается на сухих открытых местах, на лугах, в степях, паровых полях, в сорных и каменистых местах.

Среди растений рода синяк есть и эндемики. Это двулетние и многолетние растения до 3 м высотой. Синяк сосновый — эндемик острова Гран-Канария, синяк простой и синяк Вильдпретта — острова Тенерифе (Канарские острова), а синяк белеющий — острова Мадейра.

Экология 
Синяк сосновый стал очень редким видом для мест своего обычного произрастания на острове Гран-Канария, в том числе из-за своих декоративных свойств.

Синяк русский занесён в Красную книгу Курской, Московской и Ростовской областей.

Биологические особенности 
Виды рода Синяк являются пищей для гусениц некоторых бабочек, таких как чехлоноска Coleophora onosmella и тонкопряд Triodia sylvina.

Практическое использование 

Растения в основном ядовитые. Несмотря на ядовитость, синяк обыкновенный и синяк красный являются лекарственными растениями и широко применяются в народной медицине.

Синяк красный содержит в корнях, а синяк обыкновенный в корнях и в цветках красящее вещество. Корни синяка русского используются в производстве румян. Листья и молодые стебли синяка обыкновенного съедобны.

Некоторые виды — ценные медоносы. Синяк обыкновенный высевается специально для медосбора. С одного гектара этого растения можно получить 250—300 кг мёда. Мёд с синяка очень высокого качества, имеет светло-янтарный цвет, превосходный вкус и долго не кристаллизуется.

Использование в декоративном садоводстве 
Многие виды используются в качестве декоративных садовых растений, среди них:
  — многолетник до 3 м высотой с синими трубчатыми цветками.
  — вечнозелёное растение до 1 м высотой. Синие с розовыми тычинками цветки.
  — двулетник до 1,2 м высотой. Цветки бледно-фиолетовые или красноватые воронкообразной формы с трубочкой в 4 раза длиннее чашечки.
  — похож на синяк обыкновенный. Душистые долгоцветущие цветки собраны в плотные головки. Выведены компактные формы, не превышающие 30 см в высоту.
  — вечнозелёное растение до 3 м высотой. Трубчатые розовые цветки плотно сидящие вокруг листев.
  — двулетник до 1 м высотой. Венчик 10-15 мм в диаметре. Соцветие метельчатое до 30 см длиной.
  — двулетнее растение до 3 м высотой. Цветки розовато-красные, трубчатые, плотно сидящие вокруг листьев.

Одни виды растут лучше во влажных местах, на тяжёлых, илистых почвах; другие предпочитают открытые солнечные места и лёгкие известковые почвы, не переносят сырости. Размножаются семенами.

Таксономия 
, Sp. Pl. 1: 139. 1753.

Виды 

Род Синяк включает включает 67 видов

 
 
 
 
 
 
 
  — Канарские острова
 
 
 
 
 
  — остров Мадейра
 
  — остров Крит и Греция
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Европа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — остров Гран-Канария
 
  — Атлантическое побережье Франции, Англии, и Африки, как заносное в Австралии
 
 
 

  — западная часть Средиземноморья
 
  — остров Тенерифе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — остров Тенерифе
 
  — Евразия, Африка, Северная Америка
 
  — остров Тенерифе

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бурачниковые
Флора Евразии
Флора Африки